De Coppa Italia 1995–1996 was de 47ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 19 augustus 1995 en eindigde op 18 mei 1996 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo onder leiding van scheidsrechter Pierluigi Pairetto. De beker ging voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis naar ACF Fiorentina, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Atalanta Bergamo.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1995/96
 Serie B 1995/96

Bekervoetbal 1995/96
1996